Beutin ist der Name
 der nordfranzösischen Gemeinde Beutin

Beutin ist der Familienname folgender Personen:
 Heidi Beutin (* 1945), deutsche Wissenschaftspublizistin in Schleswig-Holstein
 Heinrich Beutin (1893–1938), KPD-Funktionär und mecklenburgischer Widerstandskämpfer
 Johanna Beutin (1895–1935), KPD-Funktionärin und mecklenburgische Widerstandskämpferin
 Lorenz Gösta Beutin (* 1978), deutscher Historiker und Politiker (Die Linke)
 Ludwig Beutin (1903–1958), deutscher Pädagoge und Historiker
 Rainer „Charly“ Beutin (* 1951), deutscher Bluesmusiker, siehe Charly Schreckschuss Band
 Wolfgang Beutin (1934–2023), eigentlich Paul-Wolfgang Ludwig Beutin, deutscher Germanist und Schriftsteller